Beshear ist der Familienname folgender Personen:

 Steve Beshear (* 1944), amerikanischer Politiker
 Andy Beshear (* 1977), amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Lake Beshear, See in Kentucky